Sideri est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Cornelia Sideri (1938-2017), kayakiste roumaine
 (actif 1537-1565), cartographe crétois
 (né en 1937), kayakiste roumain

Voir aussi

Homonymie de patronyme